Szentgotthárdi csata (1664), Raimondo Montecuccoli keresztény hadai verték meg a Köprülü Ahmed vezette oszmán török hadakat
Szentgotthárdi csata (1704, 1705), Károlyi Sándor és Vak Bottyán győzte le a császáriakat a Rákóczi-szabadságharc során